Сесилия Лайон (; род. 2 декабря 1994 года в Чикаго, Иллинойс, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Выросла в Финиксе, штат Аризона. Работала хостес в ресторане и пиццерее, а также специалистом по удержанию клиентов, после чего поступила в колледж, где проучилась в течение нескольких курсов. Также в течение двух месяцев работала официанткой в ресторане Hooters.

Во время работы в пиццерее узнала от друзей об эротическом видеочате и в августе 2015 года начала сниматься на веб-камеру. Свой сценический псевдоним взяла как дань уважения ко льву Сесилу, убийство которого в июле 2015 года получило международный резонанс. В апреле 2016 года была названа канадским порносайтом Twistys как Treat of the Month и снялась в нескольких сценах мастурбации. После Twistys временно прекратила съёмки на веб-камеру. В 2017 году возвращается, решив посвятить себя порноиндустрии. Первыми съёмками после возвращения стала сцена для студии Mofos в тематике публичного пикапа.

Снимается в сценах мастурбации, традиционного, лесбийского и анального секса для студий AMKingdom, Bang Bros, Brazzers, Cherry Pimps, Evil Angel, GirlsGoneWild, Mofos, Reality Kings, Vixen Media Group и многих других.

В августе 2020 года была избрана порносайтом Cherry Pimps «Вишенкой месяца». В январе 2021 года выбрана этим же сайтом в качестве «Вишенки года».

По данным сайта IAFD на январь 2021 года, снялась в более чем 100 порнофильмах и сценах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2017 — Halfricans
 2018 — Brown Bunnies 28
 2018 — Manuel’s Maximum Penetration 7
 2019 — Bad Lesbian 10
 2019 — Cum Eating Cuckolds 45: Money Isn’t Everything
 2019 — Fantasy Roleplay 4
 2019 — Lesbian Psychodramas 34
 2019 — My New White Stepdaddy 20
 2019 — Out With a Bang
 2019 — Power Hungry
 2019 — She Likes It White
 2019 — Terror Camp
 2020 — My Black Hotwife 2
 2020 — Nympho 13
 2020 — Swallowed 35

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Twistys Treats
Вишенки Cherry Pimps